Кріс Понтіус () — повне англійське ім'я.

Відомі носії:

 Кріс Понтіус (1974) — актор США
 Кріс Понтіус (1987) — футболіст США